Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Chachaj – polski architekt
 Elżbieta Chachaj – polska malarka
 Jacek Chachaj – polski historyk
 Marian Chachaj – polski historyk
 Tadeusz Chachaj – polski dyrygent, kompozytor i aranżer
 Władysław Chachaj – polski lekarz alergolog